Толшева:
 Марийская Толшева — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Русская Толшева — деревня в Кикнурском районе Кировской области.